Johannes Leeb ist der Name folgender Personen:

* Johannes Leeb (Bildhauer) (auch Johann Leeb; 1790–1863), deutscher Bildhauer und Steinmetz
 Johannes Leeb (Jurist) (1864–1922), deutscher Jurist, Richter und Verbandsfunktionär 
 Johannes Leeb (Journalist) (* 1932), deutscher Journalist und Drehbuchautor 

Siehe auch:
 Johann Leeb